Для удобства префектуры Японии часто группируют в регионы. Эти регионы сложились исторически, они не имеют административного аппарата и не являются административными единицами. Например, карты и учебники географии делят Японию на восемь регионов, прогнозы погоды обычно указывают погоду по регионам, и многие организации включают название региона в собственное название (Железная дорога Кинки Ниппон, Банк Тюгоку, Университет Тохоку и т. д.). Несмотря на то, что в Японии есть восемь высших судов, их зоны юрисдикции не соответствуют обсуждаемым регионам.

Традиционные регионы Японии с севера на юг:
 Хоккайдо (остров Хоккайдо и близлежащие острова, крупнейший город Саппоро)
 Регион Тохоку (север Хонсю, крупнейший город Сендай)
 Регион Канто (восток Хонсю, крупнейшие города Токио и Иокогама)
 Регион Тюбу (центр Хонсю, включая гору Фудзи), иногда подразделяется на:
 Регион Хокурику (северо-запад Тюбу)
 Регион Косинъэцу (северо-восток Тюбу, крупнейший город Нагано)
 Регион Синъэцу
 Регион Токай (юг Тюбу, крупнейшие города Нагоя, Хамамацу и Сидзуока)
 Регион Кинки или Кансай (западно-центральный Хонсю, крупнейшие города Осака, Кобе и Киото)
 Регион Тюгоку (запад Хонсю, крупнейшие города Хиросима и Окаяма)
 Сикоку (остров, крупнейшие города Мацуяма и Такамацу)
 Кюсю (остров, крупнейший город Фукуока)
 Острова Рюкю, включая Окинаву

Каждый регион кроме Хоккайдо содержит несколько префектур. Хоккайдо содержит только одну префектуру Хоккайдо.

См. также 

 География Японии
 Префектуры Японии

Ссылки 

 География Японии
 Префектуры Японии